Черниковщина  — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Черниковщина — агрогородок в Дзержинском районе Минской области.
 Черниковщина — деревня в Смолевичском районе Минской области.